Gorky

Patronyme 
 Arshile Gorky (1904 - 1948), peintre américain.
 Maxime Gorki, parfois orthographié Gorky, (1868 - 1936), écrivain russe.

Cinéma 
 Gorky Park, film américain réalisé par Michael Apted en 1983 d'après le roman éponyme de Martin Cruz Smith. 
 Gorki Film Studio, studio de cinéma basé à Moscou en Russie fondé en 1915.
 L'Enfance de Gorki, film soviétique réalisé par Mark Donskoï, sorti en 1938.

Jeu vidéo 
 Gorky 17, jeu vidéo de stratégie au tour par tour (ou Tactical RPG) développé par le studio polonais Metropolis Software et édité par Monolith Productions.

Météorologie 
 Cyclone Gorky, son nom officiel est Cyclone 02B de 1991 et qui est parfois nommé Marian, un des plus meurtriers cyclones tropicaux de l'histoire.

Musée 
 Gorky museum, Moscou.

Autre 
 
 Institut de littérature Gorki